Klis bezeichnet:

 Klis, kroatische Gemeinde
 Klis (Moa), indonesisches Dorf auf der Insel Moa

Klis ist der Familienname folgender Personen:

Michiel van der Klis (* 1953), niederländischer Astrophysiker
 Rainer Klis (1955–2017), deutscher Schriftsteller
 Roman Klis (* 1988), polnischer Gewichtheber

Siehe auch:

 Glis (Begriffsklärung)
 CLIS